Limo – inerte di granulometria fine che viene trasportato in sospensione dai fiumi e si deposita sul letto dei corsi d'acqua o sui terreni che hanno subito inondazioni
 Limo – varietà di agrume napoletana del genere Citrus
 LiMo – piattaforma per sistemi operativi per piccoli dispositivi basati su Linux
 Limo – woreda della Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud dell'Etiopia

Persone 
 Richard Limo – atleta keniota
 Felix Limo – atleta keniota
 Philemon Limo – atleta keniota
 Remmy Limo – atleta keniota
 Richard Limo – atleta keniota